Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego w Tychach
 Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie